

Сабурово — присілок, Чишминський район, Башкортостан
 Сабурово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область